Brosig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Brosig (1931–2021), deutscher Maler und Grafiker
 Egon Brosig (1889–1961), deutscher Schauspieler und Sänger
 Hermann Brosig (1906–1994), deutscher Mediziner und Träger des Bundesverdienstkreuzes
 Jeannette Brosig-Koch (* 1974), deutsche Wissenschaftlerin, Hochschullehrerin für Volkswirtschaftslehre
 Karla Hense-Brosig (* 1957), deutsche Politikerin (AFB), MdBB
 Moritz Brosig (1815–1887), deutscher Komponist und Organist
 Paul Brosig (1889–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Wilhelm Brosig (1913–2003), deutscher Urologe und Hochschullehrer